Násobilka je soubor, tabulka či schéma násobků vybraných přirozených čísel.

Jako malá násobilka se označují násobky čísel 1 až 10, jako velká násobilka rozšíření malé násobilky na čísla 11 až 20. Ve škole se žáci učí malou násobilku zpaměti, protože to umožní efektivně zvládnout ruční násobení a dělení mnohaciferných čísel.

V češtině se výjimečně hovorově užíval v minulosti výraz ajnmolanc nebo ajnmolans (z německého Einmaleins).

Velká násobilka (včetně malé v levé horní části):

Reference

Externí odkazy 
 

Násobení
Didaktika